Caritas Internationalis, confédération internationale d'organisations catholiques à but caritatif
 Caritas Junior College, collège catholique privé de filles situé à Yokohama au Japon
 Caritas Vietnam, organisme de bienfaisance ou de charité des catholiques au Viêt Nam
 Fondation Caritas France, fondation abritante française reconnue d'utilité publique

Église 
 Fraternité Jésus Caritas, institut séculier de l'Église catholique fondé à Ars-sur-Formans
 Deus caritas est, première encyclique du pape Benoît XVI
 Caritas in veritate, titre de la troisième encyclique du pape Benoît XVI
 Ubi caritas, hymne de l'Église catholique

Voir aussi